Сан-Мигель-де-Альенде () — муниципалитет в Мексике, штат Гуанахуато, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человека.

Общие сведения 
Название San Miguel de Allende дано в честь Святого Архангела Михаила и героя мексиканской войны за независимость .

Площадь муниципалитета равна 1554 км², что составляет 5,08 % от общей площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами штата Гуанахуато: на севере с Сан-Луис-де-ла-Пасом, на востоке с Сан-Хосе-Итурбиде, на юге с Апасео-эль-Гранде, Комонфортом и Санта-Крус-де-Хувентино-Росасом, на западе с Саламанкой, на северо-западе с Долорес-Идальго, а также на юго-востоке граничит с другим штатом Мексики — Керетаро.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1824 году, в его состав входит 512 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 12,8 %, промышленность и строительство — 34,8 %, сфера обслуживания и туризма — 47,6 %, прочее — 4,8 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 96 %;
 водоснабжение: 90,1 %;
 водоотведение: 76,6 %.

Фотографии

Примечания

См. также 
 Муниципалитеты Гуанахуато
 Портал:Мексика

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гуанахуато